UEFA Super Cup 2010 var den 35. udgave af UEFA Super Cup. Kampen blev spillet imellem vinderne af UEFA Champions League 2009-10, Inter og vinderne af UEFA Europa League 2009-10, Atlético Madrid, på Stade Louis II i Monaco den 27. august 2010. Kampens vinder blev Atlético Madrid som slog Inter 2-0. Dette blev deres første titel.

Hold

Kampen

Detaljer

Kilder

Eksterne henvisninger 
 UEFA Super Cup (official website)

2010
FC Barcelona
FC Porto
Fodbold i 2011